José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba fue el V Conde de Vía Manuel y el XIII Señor de Cheles a partir de la muerte de su padre en 1798.

Era hijo de José Manuel de Villena y Mendoza y de Teresa Fernández de Córdoba y Sánchez de Argote y nació en Madrid en 1765. Su padre concertó su matrimonio con María del Pilar Melo de Portugal y Heredia, hermana del Marqués de Rafal Vicente Melo de Portugal y Heredia.

Tras contraer matrimonio José y María del Pilar se trasladaron a Cheles, lugar de residencia de los últimos miembros de la Casa de Manuel de Villena. El 5 de marzo de 1792 el Rey de España Carlos IV hacía entrega a María del Pilar del título nobiliario de Baronesa del Monte.

En 1800 nació en Cheles (Badajoz) el único hijo varón nacido del matrimonio entre José y María del Pilar, Cristóbal Manuel de Villena y Melo de Portugal, heredero de la Casa de Manuel de Villena y de la baronía del Monte perteneciente a su madre.

José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba era General del Ejército ascendiendo más tarde a Mariscal de Campo, destacando durante la Guerra de la Independencia. Sus méritos en esta guerra sumado a que era Grande de España le valieron para salvar su señorío de Cheles después de que estos feudos fueran abolidos. Su cuñado por el contrario perdió el señorío de Benferri.

En 1817 fallecía a los 52 años el Conde José, heredando las posesiones de la Casa de Manuel de Villena su hijo Cristóbal con tan sólo 17 años, quién además heredó la baronía del Monte por cesión de su madre.

En el año 1831, ya muerto José, falleció sin descendencia su cuñado, el Marqués de Rafal Vicente Melo de Portugal, recayendo todo el patrimonio de los Melo de Portugal de Rafal sobre su esposa, patrimonio formado por el marquesado de Rafal con Grandeza de España, el condado de Granja de Rocamora y la baronía de Puebla de Rocamora. Esto hacía a su único hijo, Cristóbal, heredero de una doble herencia que juntas sumaban un importante patrimonio.

Pero tras la prematura muerte de Cristóbal, que fue fusilado en 1834, sus títulos pasaron a su hijo José Casimiro, quien más tarde heredó los títulos de la Casa de Melo de Portugal pertenecientes a su abuela María del Pilar, tras fallecer ésta en 1835.

Matrimonio y descendencia 

El matrimonio de José Manuel de Villena y Fernández de Córdoba con  María del Pilar Melo de Portugal y Heredia nacieron tres hijos:

  Cristóbal Manuel de Villena y Melo de Portugal (1800 - 1834)casó con  María Esperanza de Bambalere y Olmos.

 Josefa Manuel de Villena y Melo de Portugal, casó con Bernardo Álvarez Angle. Con sucesión.

 María de la Soledad Manuel de Villena y Melo de Portugal, casó con Pedro de Albornoz. Con sucesión.

Ancestros

Bibliografía 
 Javier Baeza Valero (2008 - 2009): III estudio sobre: Casas nobles de España 
 Instituto Salazar y Castro (1970) Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles

Casa de Manuel de Villena
Condes de Vía Manuel
Señores de Cheles
Capitanes generales de Cataluña
Generales de España del siglo XVIII
Generales de España del siglo XIX
Militares de Madrid
Nacidos en Madrid